Puede referirse a:
 el nombre común de la planta Erica australis
 el nombre común de la planta Erica scoparia
 el nombre común de la planta '''''Erica umbellata